San Julian Park kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Julián Park, park, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,

USA 

 San Julian Park (park i USA), Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar